Millesi ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Millesi (* 1980), italienischer Fußballspieler

 Mathias Millesi (1842–1929), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses

Siehe auch:
 Milesi